Andorf ist der Name folgender Orte:

in Österreich:
 Marktgemeinde Andorf im Bezirk Schärding in Oberösterreich

in Deutschland:
 Andorf (Dietenhofen), Ortsteil des Marktes Dietenhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Andorf (Menslage), Ortsteil der Gemeinde Menslage, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Andorf (Nandlstadt), Ortsteil des Marktes Nandlstadt, Landkreis Freising, Bayern
 Andorf (Rotthalmünster), Ortsteil des Marktes Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern
 Andorf (Salzwedel), Ortsteil der Hansestadt Salzwedel, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Andorf (Wettringen), Ortsteil der Gemeinde Wettringen, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Andorf, Wüstung innerhalb der Gemeinde Calvörde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt

Andorf ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Ida Koller-Andorf (* 1930), Publizistin

Siehe auch:
 Annadorf
 Antdorf
 Antorf